L'Eurocard Open 1995 è stato un torneo di tennis giocato sul cemento indoor.
È stata la 1a e unica edizione dell'Essen Masters,
che fa parte della categoria ATP Super 9 nell'ambito dell'ATP Tour 1995.
Il torneo si è giocato a Essen in Germania,dal 23 al 30 ottobre 1995.

Campioni

Singolare 

 Thomas Muster ha battuto in finale  MaliVai Washington, 7-6(6), 2-6, 6-3, 6-4

Doppio

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis hanno battuto in finale  Cyril Suk /  Daniel Vacek 7-5, 6-4

Collegamenti esterni

Eurocard Open 1995
ATP Tour 1995